Пули се може односити на:

 Пули, расу паса која претежно настањује Панонску низију;
 општину Пули у Швајцарској;
 археолошки локалитет Пули у Естонији.